Ольмо (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Верхняя Корсика. Входит в состав кантона Голо-Морозалья. Округ коммуны — Бастия.

Код INSEE коммуны — 2B192.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 133 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 92 были экономически активными, 41 — неактивными (показатель активности — 69,2 %, в 1999 году было 61,3 %). Из 92 активных работали 81 человек (51 мужчина и 30 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 41 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Корсика